Мака́йзек (McIsaac, MacIsaac) — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Макайзек, Дугалд (1901—1961) — шотландский шахматист и шахматный журналист.
 Макайзек, Марта (род. 1984) — канадская актриса.